Тёрбер, Тербер — английская фамилия. 
 Тёрбер, Джеймс (англ. James Grover Thurber; 1894—1961) — американский художник газетных сатирических комиксов, писатель и юморист.
 Тёрбер, Роусон Маршалл (англ. Rawson Marshall Thurber; род. 1975) — американский режиссёр, продюсер, сценарист, и актёр.

Примечания